Manasi ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Manasi (* 1969), deutscher Dirigent und Pianist

Siehe auch:
 Manas (Changji), Kreis des Autonomen Bezirks Changji der Hui im mittleren Norden des Uigurischen Autonomen Gebietes Xinjiang  in der Volksrepublik China